Китай впервые выступал на Летних Паралимпийских играх 1984. С этого времени китайцами не было пропущено ни одной Паралимпиады.

Медальный зачёт

Медали на летних Паралимпийских играх

Медали на зимних Паралимпийских играх

Ссылки 
 Китай поедет в Москву на Паралимпийские Игры
 XIII летние Паралимпийские игры в Пекине (Китай). 2008 

 
Паралимпийских